El National Invitation Tournament 2008 fue la septuagésimo primera edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, seleccionados entre los que no participaron el Torneo de la NCAA de 2008. La selección de los participantes se hizo con base en múltiples parámetros, tales como los enfrentamientos directos, los resultados de los diez últimos partidos, y las quinielas de favoritos. En la primera ronda, la segunda y los cuartos de final, los partidos se disputaron en el pabellón del equipo mejor preseleccionado, disputándose las semifinales y final como es tradición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Estatal de Ohio, que conseguía su segundo título en esta competición, tras el logrado en 1986.

Equipos seleccionados

Fase final 
Cuadro final de resultados.

{{8TeamBracket | RD1=1ª ronda
| RD2=2ª ronda
| RD3=Cuartos de final

 | RD1-seed1=1
 | RD1-team1=Virginia Tech
 | RD1-score1=94
 | RD1-seed2=8
 | RD1-team2=Morgan State
 | RD1-score2=62

 | RD1-seed3=4
 | RD1-team3=VCU
 | RD1-score3=77
 | RD1-seed4=5
 | RD1-team4=UAB
 | RD1-score4=80 | RD1-seed5=3
 | RD1-team5=Nebraska | RD1-score5=67 | RD1-seed6=6
 | RD1-team6=Charlotte
 | RD1-score6=48

 | RD1-seed7=2
 | RD1-team7=Mississippi | RD1-score7=83 | RD1-seed8=7
 | RD1-team8=UC Santa Barbara
 | RD1-score8=68

 | RD2-seed1=1
 | RD2-team1=Virginia Tech | RD2-score1=75 | RD2-seed2=5
 | RD2-team2=UAB
 | RD2-score2=49

 | RD2-seed3=3
 | RD2-team3=Nebraska
 | RD2-score3=75
 | RD2-seed4=2
 | RD2-team4=Mississippi | RD2-score4=85* | RD3-seed1=1
 | RD3-team1=Virginia Tech
 | RD3-score1=72
 | RD3-seed2=2
 | RD3-team2=Mississippi | RD3-score2=81'}}

Semifinales y Final Se disputó en el Madison Square Garden en New York City los días 1 y 3 de abril''

* - Partido con prórroga.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2008

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 2000)

Baloncesto en 2008
National Invitation Tournament